Świętochłowice je grad na jugozapadu Poljske. Ima oko 52.000 stanovnika (2014.). Od 1999. godine smješten je u Šleskom vojvodstvu, a do tada je bio u vojvodstvu Katowice (1975. – 1998.).

U Świętochłowicama je 1943. godine otvoren ogranak logora Auschwitz (Radni logor Zgoda). Logor je ponovno otvorila komunistička Poljska u siječnju 1945. godine, u kojem je život izgubilo 2,500 osoba. Zatvoren je u studenome iste godine.

Stanovništvo

Izvori

Vanjske poveznice 

 http://www.swietochlowice.pl/ - službene stranice grada

Gradovi u Poljskoj